

Клейвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Клейвілл — переписна місцевість, штат Род-Айленд